Кратер Доплер () — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь австрийского физика Кристиана Доплера (1803—1853) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Доплер располагается на южной границе гигантского кратера (талассоида) Королев. Ближайшими его соседями являются кратер Крукс на западе-северо-западе; огромный кратер Галуа на востоке-юго-востоке; кратер Вильзинг на юго-востоке и кратер Мохоровичич на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 101,8 км, глубина 2,9 км.

Кратер имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен и перекрыт множеством кратеров различного размера, восточная часть вала прорезана долиной с юга на север. Широкий внутренний склон имеет следы террасовидной структуры.Высота вала над окружающей местностью достигает 1540 м , объем кратера составляет приблизительно 12 400 км³. Дно чаши пересеченное, северо-восточную часть чаши занимает сателлитный кратер Доплер B (см. ниже). От южной части вала кратера Доплер B в юго-восточном направлении отходит широкая долина образованная разрушенными ударными кратерами. Группа центральных холмов несколько смещена к северу от центра чаши. Несколько восточнее центра чаши находится приметный маленький чашеобразный кратер.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Доплер B относится к эратосфенскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 
Снимки кратера с борта Аполлона-17 
Снимок кратера с борта Аполлона-8
Северо-восточная часть кратера Доплер, снимок с борта Аполлона-8
Снимок кратера с борта Зонд-8 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны